Средний проспект В.О. дом 75 — это здание, расположенное при пересечении Среднего проспекта и 18-й линии Васильевского острова (района) Санкт-Петербурга, находится в квартале, пограничном со Смоленским полем, занимавшим в 18-19 веках всю северо-западную часть острова.

Поле было своеобразной пространственной границей между застройкой Васильевского острова и Гавани. Отсутствие застройка на нем в 18-первой трети 19 вв. к западу от 18-й линии объяснялось тем, что в период наводнений оно полностью заливалось водой.  Жители Гавани в этих случаях спасались на чердаках своих домов.

Современник писал в 1862 г., что «поле это весьма много терпит от наводнений, следы которых обозначены на нем ямами и буграми» (А.Михайлов. Васильевский остров. //Северное сияние. 1862.Вып.8.Стб.521). Восточная и южная части острова были тесно связаны с развитием морской торговли, т.к. в восточной части острова с 1730-х находился торговый порт, перенесенный позднее на стрелку Васильевского острова.

Набережные южной части острова формировали парадный фасад российской столицы при подходе кораблей к порту. Прилегавшие к ним кварталы застраивали богатые купцы, здесь кипела бурная торговая жизнь. Такой характер деятельности владельцев отражала застройка кварталов между набережной Большой Невы и Большим проспектом Васильевского острова.

К северу от Среднего проспекта застройка была не такой плотной, особенно к западу от Благовещенской Церкви, расположенной на 7 –й линии (современный адрес – д.№ 68).

Часть Смоленского поля напротив рассматриваемого квартала, ограниченного Средним, Малым проспектами, 17-й и 18-19-й линиями, в 19 в. занимали стрельбище и огороды лейб-гвардии Финляндского полка. Затем здесь разместилось одно из производств концерна «Сименс и Гальске».  К 1946 г. этот участок займет база завода им.Козицкого, а в конце 1950-х годов – номерной завод. (Планы топографической съемки 1946-1957 гг.)

Градостроительной особенностью 18-19-й линий являлось то, что будучи проложенной от набережной Большой Невы на север, она не заканчивалась набережной Малой Невы, как все предыдущие линии, а упиралась в Малый проспект. Эта особенность сформировалась в первой половине 19в., когда Смоленскому кладбищу был выделен обширный участок земли под огороды, к северу от Малого проспекта, в створе 18-19-й линий.

В екатерининское время была поставлена задача урегулировать застройку Васильевского острова, придать ей столичный вид и сделать ее более компактной. С этой целью предполагалось засыпать каналы, устроенные в конце царствования Петра 1 и в последующий период, а также оградить с запада застроенные кварталы рвом и земляным валом с бульваром по его гребню. (Ильин Л.А. История планировки Васильевского острова. //Вопросы коммунального хозяйства. 1927. №2.С.59) Ров должен был проходить по 16-17-й линиям острова. Таким образом, рассматриваемый квартал должен был находиться за городской чертой. Естественно, застройки на нем во второй половине 18 в. в не существовало.

Проект ограждения застройки острова с запада не был воплощен, как и полная засыпка каналов. На плане 1807 г. многие каналы и канавы показаны существующими. (Ильин Л.А. История планировки Васильевского острова.//Вопросы коммунального хозяйства. 1927.№2.С.59)

Только к 1828 г. на рассматриваемом участке появляются первые деревянные строения – угловое Г-образное здание и квадратное в плане хозяйственное строение, расположенное в глубине участка. Сад  на участке не  обозначен.

Впервые каменный дом на данном участке был построен  не ранее  1841г., когда в Санкт-Петербургскую  городскую управу поступило прошение  «паркетного мастера Терентьева» разрешить постройку каменного  двухэтажного углового дома «для помещения внизу мастерских и вверху жилья». (ЦГИА СПб.Ф.513.Оп.102.Д.2029.Л.1-4. План дома № 31 по 18-й линии Васильевского острова.1841-1902 гг.) Дом имел  № 551/58 в 4-м квартале Васильевской части.

Широкий Г-образный  план  дома, со срезанным углом, лег в основу сохранившегося дома № 75, лит.А  по Среднему проспекту.  На чертеже фасада обозначен угловой балкон второго этажа, на фасаде первого этажа  по Среднему пр.  – входные двери через одну ось.

В том же году владелец подал прошение  на строительство деревянного двухэтажного здания,  вытянутого в глубину участка и обращенного торцом к Среднему пр., а также  полутораэтажного каменного здания конюшен, расположенного вдоль северной и восточной границ участка («каменный сарай с сеновалом») (ЦГИА СПб.Ф.513.Оп.102.Д.2029.Л.5-8. План дома № 31 по 18-й линии Васильевского острова.1841-1902 гг.)   Показательно при этом, что западный фасад  зафиксирован выходящим на «Смоленское поле».

Торцовый фасад конюшен, обращенный к 18-й линии, предполагалось  оформить «фальшивыми окнами», линейной  рустовкой  первого этажа, профилированными наличниками проемов второго этажа.

Трехосный торцовый  фасад деревянного дома, выходивший на Средний пр., выполнялся  без оштукатуривания, в дереве, но в формах позднего безордерного классицизма, с  имитацией линейного руста, замковых камней над  оконными проемами первого этажа, профилированных наличников. (ЦГИА СПб.Ф.513.Оп.102.Д.2029.Л.3-4, илл.5). Деревянный дом и «каменный сарай с сеновалом» были осуществлены в натуре.  Проектные чертежи завизированы архитектором Габерцеттелем.

Исходя из приведенных выше данных, можно констатировать, что в период между 1828 и 1841 годами был возведен каменный двухэтажный угловой дом, сохранившийся в основе существующего дома № 75, лит.А по Среднему пр.В.О. Не ранее 1841 г. построили деревянный флигель, обращенный торцом к проспекту, и каменные конюшни, у которых также лицевым стал торцовый фасад по 18-й линии. Фасады всех зданий были  решены в  формах позднего классицизма. Компоновка зданий на участке в этот ранний период его застройки во многом определила размещение и судьбу рассматриваемого флигеля лицевого углового дома.

Следующий  комплект документов относится к 1860 году и связан с  разделом на два первоначального обширного участка. Восточная половина участка, судя по планам, была незадолго перед  тем продана,  в связи с чем деревянный флигель стал примыкать к межевой границе, и его необходимо было перекрыть односкатной крышей.   Участком в это время        владел, «сердобольский первостатейный купец Федот Блинов.» (Там же.Л.9-10) Участок числился под полицейским номером 551/5 4-го квартала Васильевской части и № 29 и 73 по 18-й линии и Среднему пр.

В 1870 г. участком владел купец Василий Шувалов.  Более чем  тридцать лет прошло   со времени строительства  первоначального углового каменного дома. Новому хозяину в новое – пореформенное – время потребовалась более коммерчески рациональная  застройка участка.  Для этого  в его северо-восточной части  возвели каменный  двухэтажный, «на жилом подвале»,   флигель, который своим объемом соединил  деревянный жилой флигель и бывшую конюшню с сеновалом.

Проект составил  архитектор Эдуард Федорович Крюгер (1829-1897 гг.)(Там же.Л.13; Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины Х1Х-начала ХХ веков: Справочник:Под общ.ред.Б.М.Кирикова.СПБ.1996.С.182) (Илл.6-7) Академик архитектуры, мастер периода эклектики, он был автором перестроек нескольких десятков доходных домов, расположенных преимущественно в районе Знаменской (ныне ул.Восстания) и Николаевской (ныне Марата) улиц. Несколько доходных домов Э.Ф.Крюгер  возвел полностью по собственным проектам (например, на углу Знаменской ул. и Саперного переулка, современный адрес – ул. Восстания, 43; Саперный пер.,17).

Флигель имел близкую к квадрату форму плана, со скошенными северо-западным и юго-западным углами. В уровне  «нижнего этажа»  флигель имел две поперечные капитальные стены, на которые опирались крестовые своды, перекрывавшие лестничную клетку и соседнее помещение.  (Там же.Л.14 об.,15) Остальные перегородки, формировавшие  коридор и комнаты, были деревянными.  На фасаде этот этаж был обозначен «лежачими» окнами. (Там же.Л.14) Высокий проем входной двери заполняли два полотна с фрамугой. Лестничные окна располагались с естественным смещением, верхнее имело «лежачую»  форму. Фасад в четыре световые оси был прорезан прямоугольными окнами без  какого-либо архитектурного оформления.

Помещения двух верхних этажей  состояли из двух обширных комнат, каждая глубиной равная глубине флигеля. (Там же.Л.15)  Большая проходная комната, в две световые оси, отапливалась печью. Соседняя комната с одним окном служила, вероятно, спальней. На лестнице поэтажно находился деревянный выгребной туалет, для которого в задней стене флигеля был устроен вентиляционный канал. Тогда же в лицевом угловом доме была построена  междуэтажная лестница,  примыкавшая к внутреннему углу здания.

К   1876 г. рассматриваемый участок имел № 73 по Среднему пр. и № 29 по 18-й линии. Владельцем участка  стал  Алексей Васильевич Шувалов, сын предыдущего  владельца, который будет его хозяином на протяжении более чем трех десятилетий.  По заказу  нового домовладельца архитектор Николай Федорович Беккер  перестроил конюшню с сеновалом  в двухэтажный флигель.

Н. Ф. Беккер (1838-после 1917 гг.) – автор более чем пятидесяти зданий в Санк-Петербурге, преимущественно доходных домов. Служил при Технико-Строительном комитете Министерства внутренних дел с 1865 г., позднее стал и по 1917 г. оставался  его сверхштатным членом. В  Гатчине он построил здание офицерского собрания Кирасирского полка. (Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины Х1Х-начала ХХ веков: Справочник:Под общ.ред.Б.М.Кирикова.СПБ.1996.С.37-38)

В северо-восточную часть перестраивавшегося по проекту Н.Ф.Беккера  корпуса оказалась «врезанной» северная стена рассматриваемого жилого флигеля,  построенного  шестью годами раньше.

В 1901 г. для того же владельца техник Л.В.Богусский  выполнил проект  выступающей,  со срезанными углами,  пристройки  к восточной дворовой стене лицевого дома.  Последний получил характерный абрис плана, благодаря  которому можно констатировать, что эта пристройка  сохранилась  до настоящего времени. (ЦГИА СПб.Ф.513.Оп.102.Д.2029.Л.55 об.) (Илл.8)

Через год тем же автором был составлен проект надстройки  жилого рассматриваемого флигеля мансардным этажом. При этом лестничная клетка перекрывалась односкатной кровлей, для чего возводилась новая каменная стенка. Остальная мансардная часть    перекрывалась двускатной крышей с переломом, с отступом на  толщину  фасадной стены. Северная капитальная стена лестничной клетки  надстраивалась до уровня мансардной крыши. (ЦГИА СПб.Ф.513.Оп.102.Д.2029.Л.56,60) (Илл.9,10).

Повышение отметок здания позволяло устроить окно в северной части флигеля и выгородить еще одну комнату с естественным освещением.  Жилая часть мансардного этажа  делилась деревянными  перегородками на  пять комнат, каждая  с одним окном, за исключением кухни, остававшейся темной. Лестница перестраивалась. На лестнице поэтажно устраивался каменный  клозет.  Натурное обследование здания показывает, что данный проект был осуществлен.

Сравнивая  последний проект с первоначальным, можно констатировать, что планировка каждого этажа стала более дробной,  площадь комнат значительно уменьшилась с одновременным увеличением их количества. Этот процесс чрезвычайно характерен для  периода рубежа Х1Х-ХХ веков и на конкретном примере из практики жилищного строительства  на рабочей окраине столицы  отражает эпоху стремительного развития капитализма в России.

Следующим источником информации по истории рассматриваемого дома служат планы топографической съемки 1932 года. Зафиксирована  компоновка  участка, соответствующая  планам 1901 и 1902 годов, за исключением деревянного жилого флигеля, обращенного торцом к Среднему пр. Частично на его пятне, с поворотом на бывший соседний участок, построили предположительно деревянное Г-образное в плане здание.

К 1957 г. исследуемый флигель – д. № 75, лит.Б – остался отделенным от лицевого дома и его флигелей.

В южной стене флигеля просматривается лучковая перемычка над проемом подвального окна. Это свидетельствует о значительном подъеме уровня культурного слоя за почти 150 лет, минувших со времени строительства флигеля.  Его очевидная «осадка» на высоту «нижнего этажа» компенсировалась поднятием отметок фасадных стен в уровне бывшего мансардного этажа.

В нижней части северной стены наблюдается значительное  количество закладок современным и силикатным  кирпичом. Это позволяет наблюдать  отвалившаяся штукатурка. Вероятно, много подобных закладок  имеется в этой стене выше, под  штукатурным слоем.

История строительства и перестроек рассматриваемого флигеля свидетельствует о том, что он возводился как сугубо утилитарное жилое здание.

В настоящее время флигель по адресу: Средний пр.,75, лит.Б,  удачно экранирован от Среднего проспекта кулисой из высокоствольных  деревьев.

Рядом со зданием по адресу Средний пр., 75, лит.Б расположены объекты культурного наследия. В возможном визуальном контакте с флигелем находятся два таких объекта -  выявленный объект культурного наследия «Здание Геологического комитета» (Средний пр., 74, лит.Б) и объект культурного наследия регионального значения «Василеостровский вагонный парк» (Средний пр.,79). Первый из них расположен через перекресток, по диагонали от рассмотренного участка. Флигель, расположенный в глубине двора,  визуально изолирован от выявленного объекта культурного наследия  угловым лицевым корпусом. .

Охраняемые здания «Василеостровского  вагонного  парка» находятся в еще меньшем визуальном контакте с рассмотренным флигелем, чем «Здание Геологического комитета». Они расположены от лицевого дома 75 по Среднему пр. на удалении не менее чем в половину ширины квартала.
Сегодня в здании расположен популярный у туристов отель "Асгард".

Архивные источники

ЦГИА СПб.Ф.513.Оп.102.Д.2029.Л.1-4. План дома № 31 по 18-й линии Васильевского острова.1841-1902 гг.

Трест ГРИИ. Планы топографической съемки 1932-2000 гг. Планшет 2428-07.

Опубликованные источники

Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины Х1Х-начала ХХ веков: Справочник:Под общ.ред.Б.М.Кирикова.СПБ.1996.

Ильин Л.А. История планировки Васильевского острова.//Вопросы коммунального хозяйства. 1927.№2.С.59.

Медерский Л.А.  Васильевский остров. М-Л.1951.

Михайлов А. Васильевский остров. //Северное сияние. 1862.Вып.8.

Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д. Василеостровский район. СПБ.2004.
\
Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в ХУ111-Х1Х веках.М.1987.

Планы Санкт-Петербурга. СД-диск. К 300-летию Санкт-Петербурга. СПБ.

Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 10000 городских имен. СПБ.2002.

Примечания 

Здания и сооружения Василеостровского района
Доходные дома Санкт-Петербурга
Средний проспект
Архитектор Эдуард Федорович Крюгер (1829-1897 гг.)
Архитектор Николай Федорович Беккер